Браунс () — многозначный термин.

Известные значения:
 Браунс — остров в Новой Зеландии.

Персоналии
 Браунс, Арнольд (Альфонс) Индрихович (род. 1927) — советский хоккеист.
 Браунс, Валдис (род. 1945) — советский и латвийский фотограф.
 Браунс, Рейнхард (1861—1937) — немецкий минералог; профессор Гиссенского университета.
 Браунс, Улдис (1932—2017) — советский и латышский оператор.

См. также 
 
 Браунс-Крик — тауншип в округе Ред-Лейк, Миннесота, США.
 Браун
 Браунстаун
 Браунсберг
 Браунсвилл